

Noms communs 
 Chanterelle est un nom générique donné à certains champignons appartenant principalement aux genres Cantharellus et Craterellus.
 En musique, la chanterelle désigne la corde la plus aigüe des instruments à cordes frottées ou des instruments à cordes pincées ;
 La chanterelle () est un corps d'instrument à vent à  perce conique (parfois cylindrique) percé de trous latéraux permettant l'exécution d'une mélodie sur diverses cornemuses.

Toponymie 

 Chanterelle est une commune française du Cantal.
 La Chanterelle est un parc de la municipalité de Saint-Basile-le-Grand, au Québec.

Autres 
 La Chanterelle, folk-club emblématique du renouveau folk en France, fondé en 1972 à Lyon.